Суслик Володимир Михайлович (1980—2015) — старший прапорщик Збройних сил України; учасник російсько-української війни.
 Суслик Ірина Леонідівна — завідувач денного стаціонару — лікар житомирської поліклініки № 1; заслужений лікар України.

Примітки